Komedia z pomyłek – nowela Henryka Sienkiewicza z 1878 roku
 Komedia z pomyłek – film z 1967 roku